William "Willie" Tanner es un protagonista de la serie ALF. El personaje es interpretado por Max Wright.

Información general 
Willie es el típico estereotipo padre norteamericano; seguro, predecible, sensato y bueno. Trabaja como asistente social pero su suegra, Dorothy, cree que es vendedor. Le gusta explorar el cielo y el espacio y cuando llega ALF lo estudia y trata de reparar su astronave.

Willie es el mejor blanco de las bromas de ALF y siempre termina golpeado o una vez encarcelado por su culpa.

Relación con ALF 
Willie es un gran amigo de ALF, es quien tiene que soportar todo tipo de bromas o accidentes causados por el extraterrestre, aunque en diversos episodios ALF recurre a pedir un consejo a Willie sobre la vida o un problema que el tenga.

Familia 
Su esposa se llama Katherin Halligan y tiene tres hijos llamados Lynn, Brian y Eric, pero en otros episodios aparece su hermano Neal y su tío Alberto.

Problemas 
Lista de problemas que ALF le provoca:

 Destrozar el techo de su cochera.
 Meterlo a la cárcel.
 Gastar $90 000 dólares en un Ferrari rojo para su hija Lynn.
 Hacerle perder promedio $10 000 000 de dólares.
 Romper la valerina de su esposa.
 Provocarle un resfriado.
 Subirlo a un tren.
 Caérsele un bote de pintura en el sillón.
 Electrocutarlo cuando estaba reparando el televisor.

Personajes de ALF